Musik oder Musík steht für:
 Musik, von Menschen organisierte Form von Schallereignissen
 Musík (Moldau), Nebenfluss der Moldau in Tschechien
 Im Zusammenhang mit Käse oder Wurst steht der Begriff mit Musik für eine würzige Marinade (Handkäs mit Musik) 

Musik ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Musik (1921–2009), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Ludwig Musik, eigentlicher Name von Louis Ralph (1878–1952), österreichischer Schauspieler und Filmregisseur
 Yvonne Musik (* 1985), deutsche Turnerin

Siehe auch:
 Vorsicht, Musik, ZDF-Musiksendung (1982 bis 1984)
 Music
 Muzik
 Muzyka
 Mike Paradinas (µ-ziq, mu-zik; * 1971), britischer Musiker
 Mussig, Gemeinde in Frankreich